M16 або M-16 має такі значення:
 M16 (автоматична гвинтівка) — узагальнююча назва сімейства автоматичних гвинтівок, які походять від ArmaLite AR-15 та розроблені компанією Colt з середини 20 століття.
 Міна M16 — американська протипіхотна виплигуюча осколкова міна кругового ураження.
 M16 (САУ) — американська зенітна самохідна установка на базі бронетранспортеру M3.
 Баржа M-16 — тип човна.
 M16 — туманність Орла NGC 6611, розсіяне скупчення за класифікацією каталога Мессьє.
 Автошлях М 16 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України.

Див. також 
 MI6 — Британське Секретне Розвідувальне Управління.''